Storjohann bezeichnet:
 Gero Storjohann (1958–2023), deutscher Politiker (CDU)
 Uwe Storjohann (1925–2021), deutscher Autor, Regisseur und Hörfunkredakteur

 Storjohann Verkehrsbetrieb, ein Busunternehmen im ÖPNV im Kreis Steinburg